Silbert ist der Familienname folgender Personen:

 Earl Silbert (1936–2022), amerikanischer Jurist
 José Silbert (1862–1936), französischer Maler
 Maria Silbert (auch Seherin von Waltendorf genannt; 1866–1936), steirische Spiritistin

Siehe auch:
 Sylbert